A Čakanovce településnév jelentései:

Csákányháza szlovákiai település szlovák neve a Losonci járásban
Ósvacsákány szlovákiai település szlovák neve a Kassa-környéki járásban